Гальдикас — литовская фамилия. 

Известные носители:
 Гальдикас, Адомас (1893—1969) — литовский живописец, график, сценограф.
 Гальдикас, Виктория Вячеславовна — российская актриса балета.
  (род. 1949) — литовский физик.
  (род. 1963) — литовский физик.
  (1923—2012) — литовский художник-график.
  (род. 1988) — литовский баскетболист.
  (род. 1958) — литовский врач и политический деятель.

См. также  
 Галдикас, Бируте (род. 1946) — канадский антрополог, приматолог, этолог и эколог литовского происхождения.
 Гальдикене